Joseph Philippe peut désigner :
 Jules Pierre Joseph Philippe (1827-1888) : homme politique français ;
 Joseph Philippe (1907-1966) : homme politique français ;
 Joseph Philippe (1902-2000), architecte français.